Mazor
 Mazor Bahajna
 Moran Mazor